506 steht für:

 das Jahr 506
 das Jahr 506 v. Chr.
 Bundesstraße 506, deutsche Fernstraße
 IC 506, Galaxie
 Route nationale 506, französische Nationalstraße
 U 506, deutsches U-Boot